Die Football League First Division 1911/12 war die 24. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 2. September 1911 und endete am 29. April 1912.

Die Blackburn Rovers gewannen mit drei Punkten Vorsprung vor dem FC Everton erstmals in ihrer Vereinseingeschichte die englische Meisterschaft. Beide Aufsteiger West Bromwich Albion und Bolton Wanderers konnten die Klasse erhalten. Stattdessen mussten Preston North End und der FC Bury den Gang in die Second Division antreten. Diese zwei Vereine sollten in der Folgesaison durch die beiden Zweitligaaufsteiger Derby County und FC Chelsea ersetzt werden.

Abschlusstabelle 
!!EgS
||21
||26
||30
||23
||18
||32
||26
||28
||24
||24
||36
||29
||28
||21
||28
||20
||26
||25
||28
||30

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Die Meistermannschaft der Blackburn Rovers 
In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1911/12 für die Blackburn Rovers in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

Literatur 
 Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.
 Mike Jackman: Blackburn Rovers. A Complete Record 1875–1990. Breedon Books, Derby 1990, ISBN 0-907969-63-1 (Breedon Books Sport).

Weblinks 
 England 1911-12 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

1911/12
Fußballsaison 1911/12